Amplifikation (von  ‚Ausweitung‘,  ‚weit‘) bezeichnet
 Amplifikation (Genetik), ein zellulärer Vorgang oder ein molekulargenetisches Verfahren zur Vervielfältigung von Nukleinsäuren jeder Art (DNA oder RNA)
 Amplifikation (Psychologie), in der Tiefenpsychologie eine Methode zur Erweiterung von Trauminhalten u. ä. mit Bildern
 Amplificatio, in der Stilkunde die über das zum unmittelbaren Verstehen hinausgehende Ausweitung einer Aussage

Siehe auch: